L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 23 mars au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2021. Ashleigh Barty remporte le tournoi en simple, Shuko Aoyama et Ena Shibahara celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Ann Li et Serena Williams, de la Belge Alison Van Uytvanck, de la Croate Donna Vekić, de la Roumaine Patricia Maria Țig, des Russes Daria Kasatkina et Anastasia Pavlyuchenkova, de la Slovène Polona Hercog, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, des Tchèques Karolína Muchová et Barbora Strýcová et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Katie Boulter, Christina McHale, Nao Hibino, Arantxa Rus, Madison Brengle, Zarina Diyas, Lauren Davis, Andrea Petkovic, Anastasia Potapova, Camila Giorgi, Marta Kostyuk et Venus Williams.

Lauréates 
En simple, l'Australienne et tête de série  Ashleigh Barty remporte son dixième titre WTA en s'imposant face à la Canadienne et tête de série  Bianca Andreescu.

En double, les têtes de série  Shuko Aoyama et Ena Shibahara remportent leur sixième titre en collaboration en écartant en finale les têtes de série  Hayley Carter et Luisa Stefani. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que  au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Miami
Sport en Floride en 2021
Sport aux États-Unis en mars 2021
Tennis en mars 2021